Paffrath steht für:
 Paffrath, Stadtteil von Bergisch Gladbach

Paffrath ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Paffrath (* 1983), US-amerikanische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Filmproduzentin und Model
 Dieter Paffrath (1936–2002), deutscher Bildhauer
 Elifius Paffrath (1942–2016), deutscher Theaterwissenschaftler, Dramatiker und Hörspielautor
 Friedrich Paffrath (1896–1955), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Wilhelmshaven
 Hans Paffrath (* 1959), deutscher Kunsthändler, Galerist und Kunsthistoriker
 Hans-Georg Paffrath (1922–2013), deutscher Kunsthändler und Galerist
 Jean Paffrath (1922–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jörg Paffrath (1967–2021), deutscher Radrennfahrer
 Kevin Paffrath (* 1992), deutsch-US-amerikanischer Webvideoproduzent, Immobilienmakler und Politiker
 Kurt Paffrath (1931–2004), deutscher Gärtner und Aquarist 
 Rainer Paffrath (* 1966), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Tharsicius Paffrath (1879–1965), deutscher Franziskaner und Alttestamentler
 Theodor Josef Paffrath (1852–??), deutscher Bildhauer 

Siehe auch:
 Galerie Paffrath, Kunstgalerie in Düsseldorf
 Paffrather Kalkmulde, geologische Muldenstruktur in Bergisch Gladbach
 Paffrathsche Rinne, Apparatur der Aquarientechnik